Klasyfikacja medalowa letnich igrzysk olimpijskich
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1936